Stümke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Georg Stümke (1941–2002), deutscher Wetterbeobachter, Schriftsteller, Lehrer, Historiker und Publizist
 Volker Stümke (* 1960), deutscher evangelischer Theologe und Sozialethiker